Alina Orlova (1988) – cantautrice lituana
 Ekaterina Nikolaevna Orlova (1758-1781) – nobildonna russa
 Ljubov' Petrovna Orlova (1902-1975) – attrice sovietica
 Gracia-Orlová – competizione ciclistica che si disputa tra Repubblica Ceca e Polonia
 Orlová – città della Repubblica Ceca

Pagine correlate 
 Orlov